koda – termin muzyczny, zobacz Coda (muzyka), Fuga (muzyka)#Koda
 nazwisko
 inne
 Koda-Press – wydawnictwo

Zobacz też 
 Coda